Vedanesi – abitanti di Vedano Olona
Vedanesi – abitanti di Vedano al Lambro